Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2021 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 30 mai au . Ce tournoi est la deuxième levée du Grand Chelem de la saison.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte

Forfaits 
On note les forfaits des Australiens Nick Kyrgios et John Millman, du Britannique Kyle Edmund, des Canadiens Milos Raonic, Vasek Pospisil et Denis Shapovalov, du Croate Borna Ćorić, du Hongrois Attila Balázs et du Suisse Stanislas Wawrinka.

Ils sont respectivement remplacés par Facundo Bagnis, Peter Gojowczyk, Roberto Carballés Baena, Francisco Cerúndolo, Kevin Anderson, Yasutaka Uchiyama, Andrej Martin, João Sousa et Kamil Majchrzak.

Pendant le tournoi 
On note la défaite au premier tour du  mondial Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019, battu par le  mondial Pablo Andújar alors qu'il menait 2 sets à 0. C'est la première fois que l'Autrichien s'incline dès son entrée en lice à Roland-Garros. L'Espagnol, âgé de 35 ans, bat quant à lui le premier joueur membre du top 5 de sa carrière.

Pour la première fois depuis le début de l'Ère Open, aucun joueur français ne s'est qualifié pour le  de la compétition. Pour rappel, ils étaient 18 sur la ligne de départ. Seulement trois se sont hissés au .

Pour la première fois depuis le début de l'Ère Open, trois Italiens se sont hissés en 1/8 de finale d'un tournoi du Grand Chelem : Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti (qui dispute son premier Majeur) et Jannik Sinner.

Alors qu'il n'a disputé que seulement deux matchs en 2021 (deux défaites à Rome, puis Genève) avant de débarquer à Roland-Garros, Roger Federer parvient à remporter trois matchs consécutifs et se hisser en 1/8 de finale. Cependant, il préfère se retirer du tournoi avant de jouer son match, souhaitant se préserver pour la suite de la saison et son véritable objectif : Wimbledon.

Pour la première fois de sa carrière, Stéfanos Tsitsipás, tête de série , se qualifie en finale d'un Grand Chelem, à l'âge de 22 ans. Il est également le  joueur d'origine grecque à réaliser une telle performance.

Novak Djokovic, qui n’a battu Rafael Nadal à Roland-Garros qu’une seule fois, réussit l’exploit de battre ce dernier, 13 fois champion Porte d'Auteuil et quadruple tenant du titre, en 1/2 finale (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). C’est seulement la troisième fois qu’une personne parvient à éliminer l'Espagnol sur la terre battue parisienne, après Robin Soderling en 2009, et ce même Djokovic en 2015.

Lauréat 
Le Serbe Novak Djokovic s'impose en finale face à Stéfanos Tsitsipás et décroche le  titre de sa carrière en simple, le  dans un tournoi du Grand Chelem, le  à Roland Garros. Cette victoire fait de lui le premier joueur de l'ère Open à remporter deux fois chaque Majeur.

Primes et points 
La dotation totale du tableau est de  (plus  pour les qualifications), en baisse de 6 % par rapport à l'édition précédente. 

Note : les joueurs issus des qualifications reçoivent un bonus de 25 points ATP sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2021
Tennis en France en 2021
France Simple messieurs
Tennis en mai 2021
Tennis en juin 2021